(« Au sujet de degrés ») est le titre de plusieurs ouvrages de médecine médiévale consacrés à la théorie des degrés de qualité :
 De gradibus, titre latin de l'œuvre d'Al-Kindi () traduite par Gérard de Crémone () ;
 De gradibus ou Liber de gradibus, titre latin de l'œuvre d'Ibn Al Jazzar () traduite par Constantin l'Africain ().